Harmoniegesellschaft steht für

 die Harmoniegesellschaft von Johann Georg Rapp, siehe unter Harmony Society
 Harmonie-Gesellschaft (Magdeburg)